

Турі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія,  провінція Барі

Турі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Турі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен